Дерешев — фамилия.

Известные носители
 Дерешев, Анатолий Иванович (род. 1936) — Герой Социалистического Труда.
 Дерешев, Денис Николаевич (род. 1978) — российский футболист.